A 26 316-os számú mellékút egy rövid, állomáshoz vezető, öt számjegyű országos mellékút Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

A 2617-es útból ágazik ki, annak 2+400-as kilométerszelvénye közelében, Edelény közigazgatási területén. Kelet felé indul, de csak a Miskolc–Tornanádaska-vasútvonal Edelény alsó megállóhelyéig vezet, ott véget is ér. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 290 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 17.

Jegyzetek

26316
Edelény